Hálfdanr Háleggr Haraldsson – jarl delle Orcadi
 Hálfdanr il Bianco Haraldsson – re di Trøndelag
 Hálfdanr il Nero Haraldsson – re di Trøndelag